Худынино — название населённых пунктов:

Россия 
 Худынино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Худынино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.